

Muzyka

Albumy 
 Dreamer – album zespołu Labelle z 1967 roku
 Dreamer – album Bobby’ego Blue Blanda z 1974 roku
 Dreamer – album zespołu Caldera z 1979 roku
 Dreamer – album zespołu Hound Dog z 1984 roku
 Dreamer – album Eliane Elias z 2004 roku
 Dreamer – album Emmersona Nogueiry z 2008 roku
 Dreamer – album zespołu Haste the Day z 2008 roku
 Dreamer – album Sorayi Arnelas z 2010 roku
 Dreamer – album Michała Szpaka z 2018 roku

Single/utwory 
 „Dreamer” – utwór zespołu Uriah Heep pochodzący z wydanego w 1973 roku albumu Sweet Freedom
 „Dreamer” – singel zespołu Supertramp pochodzący z wydanego w 1974 roku albumu Crime of the Century
 „Dreamer” – utwór zespołu The Jacksons pochodzący z wydanego w 1976 roku albumu o takiej samej nazwie jak zespół
 „Dreamer” – utwór Dennisa Wilsona pochodzący z wydanego w 1977 roku albumu Pacific Ocean Blue
 „Dreamer” – singel zespołu Europe pochodzący z wydanego w 1984 roku albumu Wings of Tomorrow
 „Dreamer” – utwór zespołu B. B. & Q. Band pochodzący z wydanego w 1985 roku albumu Genie
 „Dreamer” – utwór Toniego Childsa pochodzący z wydanego w 1988 roku albumu Union
 „Dreamer” – singel zespołu Livin’ Joy z 1994 roku, później umieszczony na wydanym w 1996 roku albumie Don’t Stop Movin’
 „Dreamer” – singel Ozzy’ego Osbourne’a pochodzący z wydanego w 2001 roku albumu Down to Earth
 „Dreamer” – utwór Hilary Duff pochodzący z wydanego w 2007 roku albumu Dignity
 „Dreamer” – singel Chrisa Browna pochodzący z wydanego w 2008 roku albumu kompilacyjnego AT&T Team USA Soundtrack
 „Dreamer” – utwór Prince’a pochodzący z wydanego w 2009 roku box setu Lotusflow3r
 „Dreamer” – singel zespołu Tune in Tokyo z 2010 roku
 „Dreamer” – utwór Charli XCX pochodzący z wydanego w 2017 roku mixtape’a Number 1 Angel
 „Dreamer” – singel zespołu Axwell & Ingrosso pochodzący z wydanego w 2017 roku albumu More Than You Know
 „Dreamer” – singel Martina Garrixa z 2018 roku
 „Dreamer” – utwór Trippie Redda pochodzący z wydanej w 2021 roku reedycji albumu Pegasus, zatytułowanej Neon Shark vs Pegasus

Kinematografia i literatura 
 Dreamer – amerykański film dramatyczno-sportowy z 1979 roku (w Polsce znany pod tytułem Marzyciel)
 Dreamer – amerykański film familijno-sportowy z 2005 roku (w Polsce znany pod tytułem Wyścig marzeń)
 Dreamer – powieść Daniela Quinna z 1988 roku

Pozostałe 
 Dreamer – nazwa modelu samochodu chińskiej marki Voyah
 Tommy Dreamer – amerykański wrestler